Чемпіонат Хмельницької області з футболу 1998 — чемпіонат Хмельницької області з футболу, який тривав з травня по жовтень 1998 року.

Команди-учасниці  

У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 1998 взяли участь 8 команд:

Фінальна таблиця 

|}

Результати матчів

Найбільша перемога чемпіонату області 
 «Цементник» (м. Кам'янець-Подільський)-«Полква» (смт Теофіполь) 6:1
 «Енергетик» (м. Нетішин)-«СДЮШОР» (м Шепетівка) 5:1
 «Енергетик» (м. Нетішин)-«Нива-Текстильник» (м. Дунаївці) 5:1

Джерела 
 Хмельницкая областная федерация футбола. Таблица результатов первенства (кубка) области по футболу (высшая группа). май-октябрь 1998 г. — Хмельницький, 1998. 

Чемпіонат Хмельницької області з футболу
1998 у футболі
1998 в українському спорті